Thierry Neuville (1988. június 16.–) belga raliversenyző, jelenleg a Hyundai Motorsport versenyzője. Navigátora Martijn Wydaeghe.

Pályafutása 

2010-ben az interkontinentális bajnokság, valamint a rali-világbajnokság több futamán indult. Előbbin két alkalommal is dobogóra állt, míg a világbajnoki bolgár viadalon megnyerte a juniorok versenyét.

2011-ben kizárólag az interkontinentális bajnokságra koncentrál. A futamokon rendre az élmezőnyben van, az idény harmadik futamán, a Korzika-ralin pedig megszerezte első győzelmét a sorozatban.

Eredményei

Interkontinentális ralibajnokság 

Győzelmek

Statisztika

WRC
 
* Szezon jelenleg folyamatban

Források 

 Hivatalos honlapja 
 Profilja az ewrc-results.com honlapon  
 Profilja a wrc.com honlapon 

Belga raliversenyzők
1988-ban született személyek
Élő személyek